Esistono più comuni francesi con questo nome

Messac – Charente Marittima
Messac – Ille-et-Vilaine